Лентево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лентево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Лентево — деревня в Сонковском районе Тверской области.